Cinq navires de lUS Navy portent le nom dUSS New Orleans, d'après la ville du même nom:

l', un navire de ligne dont la construction commence en 1814 et est arrêtée l'année suivante ;
l', un croiseur protégé, navire de tête de la classe du même nom en service de 1898 à 1922 ;
l', un croiseur lourd, navire de tête de la classe du même nom qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un navire d'assaut amphibie de classe Iwo Jima en service de 1968 à 1997 ;
l', un transport de chalands de débarquement de classe San Antonio en service depuis 2007.

New Orleans